Ру, Жорж может значить:
Ру, Жорж (1853—1929) — французский иллюстратор.
 (1914—1999) — французский историк.